Bjørnsgaard ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Bjørnsgaard, norwegischer Orientierungsläufer
 Bernt Bjørnsgaard (* 1973), norwegischer Orientierungsläufer
 Marthe Bjørnsgaard (* 1993), norwegische Skilangläuferin